Comitè Jueu Americà (del seu nom en anglès American Jewish Committee), organització jueva dels Estats Units
 Congrés Jueu Americà (del seu nom en anglès American Jewish Congress), organització jueva dels Estats Units
 Consell de Justícia Anuak (del seu nom en anglès Anuak Justice Council), organització per la defensa dels drets humans dels anuaks de l'Àfrica Oriental
 Associació de joves de Castellví, entitat social juvenil de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)
 The Atlanta Journal-Constitution, diari publicat a Atlanta (Estats Units)
 aJC també és l'acrònim d'abans de Jesucrist, referència dels anys i segles anteriors a l'era cristiana